Als Fussballnationaltrainer wird der Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaften der Männer und Frauen bezeichnet. Ihm stehen jeweils weitere Assistenten zur Verfügung.


Männer-Nationalmannschaft 
Der Trainerstab der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Männer besteht aktuell aus:

 Trainer Murat Yakin
 Assistenztrainer Vincent Cavin
 Torhütertrainer Patrick Foletti
 Konditionstrainer Oliver Riedwyl

Trainer der Fussballnationalmannschaft waren bisher (Bilanz: Stand 29. März 2022):

Frauen-Nationalmannschaft 
Der Trainerstab der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen besteht aus:

 Nationaltrainerin Inka Grings (seit 1. Januar 2023)
 Assistenztrainerin: Selver Hodžić (ab dem 1. Februar 2023)
 Torwarttrainer David Gonzalez (seit 1. April 2022)

Trainer waren bisher:

Stand: 21. Februar 2023

Siehe auch 
 Fussballnationaltrainer

Einzelnachweise und Fußnoten 

Nationaltrainer